Фолькер Бек:
 Бек, Фолькер (род. 1960) — немецкий политик.
 Бек, Фолькер (род. 1956) — восточногерманский легкоатлет, чемпион и серебряный призёр Олимпийских игр.